Het tennistoernooi US Open werd in 1976 bij de vrouwen voor de 90e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Chris Evert won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als tweede geplaatste Australische Evonne Goolagong met 6-3 en 6-0 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Chris Evert (winnares)
  Evonne Goolagong (finale)
  Martina Navrátilová (eerste ronde)
  Virginia Wade (tweede ronde)
  Nancy Richey (tweede ronde)
  Rosie Casals (kwartfinale)
  Kerry Reid (tweede ronde)
  Olga Morozova (derde ronde)

  Sue Barker (vierde ronde)
  Dianne Fromholtz (halve finale)
  Mona Guerrant (eerste ronde)
  Françoise Dürr (vierde ronde)
  Natasha Chmyreva (kwartfinale)
  Carrie Meyer (eerste ronde)
  Terry Holladay (vierde ronde)
  Betty Stöve (eerste ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1976